Nicole Rajičová ou Rajic (née Rajic le  à Garden City, New York) est une patineuse artistique slovaque.

Elle est triple championne nationale et a été finaliste lors des Jeux olympiques de 2014 et de 2018.

Elle a concouru sous les couleurs des États-Unis jusqu'en 2011.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes
 

Patineuse artistique slovaque
Patineuse artistique américaine
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance dans le comté de Nassau (New York)
Naissance en août 1995